

Patronyme

 Abel Montagut, écrivain en langue espéranto. 
 Charles Montagut (1818-1873), militaire puis négociant et homme politique français.
 François Montagut, acteur français.
 Jean-Baptiste Montagut, acteur de cinéma français, connu en particulier pour son rôle dans Ma mère, réalisé par Christophe Honoré.
 Marc Montagut (1816-1895), homme politique français

Toponyme

 Montagut, commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Saint-Sauveur-de-Montagut, commune française, située dans le département de l'Ardèche et la région Rhône-Alpes.

 Montagut, commune de la province de Gérone (Espagne).
 Montagut i Oix, commune catalane de la comarque de la Garrotxa (Espagne).

Autre 
 Montagut, marque française de textile fondée en 1880, située en département de l'Ardèche, à Guilherand-Granges.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme